Unter Agamemnon-Klasse versteht man:

 die Agamemnon-Klasse (1852), eine Klasse von fünf Schraubenlinienschiffen der Royal Navy
 die Agamemnon-Klasse (1865), eine Baureihe von Stückgutfrachtern der Blue Funnel Line
 die Agamemnon-Klasse (1929), eine Baureihe von Stückgutfrachtern der Blue Funnel Line
 die Agamemnon-Klasse (1972), eine Baureihe von Massengutfrachtern der Blue Funnel Line